Maraton mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 6. srpna. Zvítězil Keňan Geoffrey Kirui.

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Maraton mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži maraton
Maratonský běh